Лопатинский:

Фамилия 
 Лопатинский, Лев Григорьевич (1842—1922) — русский лингвист и этнограф. 
 Лопатинский, Николай Тадеуш (1715—1778) — государственный деятель Великого княжества Литовского, инстигатор великий литовский, писарь великий литовский, воевода берестейский. Брат Яна Доминика Лопатинского.
 Лопатинский, Фауст Львович (1899—1937) — украинский советский театральный и кинорежиссёр.
 Лопатинский, Фёдор Леонтьевич (в монашестве Феофилакт; 1670-е—1741) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Тверской и Кашинский, богослов, философ.
 Лопатинский, Ярослав Борисович (1906—1981) — украинский советский математик.
 Лопатинский, Юрий Демьянович (1906—1982) — украинский националист, подполковник Украинской повстанческой армии.
 Лопатинский, Ян Доминик (1708—1778) — польско-литовский католический епископ Самогитский. Брат Николая Тадеуша Лопатинского. 

 Лопатинская, Лидия Николаевна (1924—2015) — доярка, Герой Социалистического Труда (1966).

Топоним 
 Лопатинский — бывший посёлок городского типа. С 2004 года в черте города Воскресенска.

См. также 
 Лопатин
 Лопацинские